Howard Township può riferirsi alle seguenti località:

Canada
 Howard Township, Ontario

Stati Uniti

Arkansas
 Howard Township, contea di Conway, Arkansas

Indiana
 Howard Township, contea di Howard, Indiana
 Howard Township, contea di Parke, Indiana
 Howard Township, contea di Washington, Indiana

Iowa
 Howard Township, contea di Howard, Iowa
 Howard Township, contea di Story, Iowa
 Howard Township, contea di Tama, Iowa
 Howard Township, contea di Wayne, Iowa

Kansas
 Howard Township, contea di Elk, Kansas
 Howard Township, contea di Labette, Kansas

Michigan
 Howard Township, Michigan

Missouri
 Howard Township, contea di Bates, Missouri
 Howard Township, contea di Gentry, Missouri

Ohio
 Howard Township, contea di Knox, Ohio

Pennsylvania
 Howard Township, Pennsylvania

South Dakota
 Howard Township, contea di Charles Mix, Dakota del Sud
 Howard Township, contea di Meade, South Dakota
 Howard Township, contea di Miner, South Dakota